Pojem krvavá neděle může znamenat

 Krvavá neděle (1905) v Rusku (Petrohrad)
 Krvavá neděle (1920) v Irsku (Dublin)
 Krvavá neděle (1939) v Polsku (Bydhošť) 
 Krvavá neděle (1944) jako letecká bitva nad Moravou
 Krvavá neděle (1972) v Severním Irsku (Derry)
 Krvavá neděle (1991) v Litvě (Vilnius) 
 Krvavá neděle (film) – koprodukční film Spojeného království a Irska z roku 2002 o událostech Krvavé neděle v severoirském městě Derry v roce 1972
 Krvavá neděle na Volyni

Související články 
 Bloody Sunday
 Sunday Bloody Sunday
 Krvavé pondělí
 Krvavá středa
 Krvavá sobota

Neděle